И́горь Карпе́нко:
 Карпенко, Игорь Васильевич (род. 1976) — украинский хоккеист.
 Карпенко, Игорь Васильевич (род. 1964) — министр образования Республики Беларусь.
 Карпенко, Игорь Олегович (род. 1997) — украинский футболист, нападающий.